Чемпионат Германии по фигурному катанию 2020 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2019—2020 годов.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании, в спортивных танцах на льду и среди команд по синхронному фигурному катанию.

Чемпионат состоялся в центре фигурного катания Германии в баварском городе Оберстдорфе со 2 по 3 января 2020 года в Конькобежном Центре Оберстдорфа.

Город в шестнадцатый раз принимал национальный чемпионат. Последний раз чемпионат Германии состоялся в этом городе в 2012 году.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и время соревнований
 Результаты чемпионата 2020 года на сайте немецкого союза конькобежцев

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2020 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Оберстдорфе
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Январь 2020 года в Германии
Спорт в Германии в 2020 году